Résultats détaillés de l’édition 1978 du tournoi de tennis professionnel Open d'Australie qui est disputée du 26 décembre 1978 au .

Faits marquants 
À venir

Palmarès

Simple messieurs

Tableau final

Double messieurs

Tableau final

Simple dames

Têtes de série

Tableau final

Double dames

Têtes de série

Tableau final

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Palmarès du simple dames des Internationaux d'Australie
 Palmarès du simple messieurs des Internationaux d'Australie
 Palmarès du double dames des Internationaux d'Australie
 Palmarès du double messieurs des Internationaux d'Australie
 Palmarès du double mixte des Internationaux d'Australie
 Saison 1978 de l'ATP
 Saison 1978 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
 
  Site de l'ATP

Navigation 

1978
Australie
Australie
Australie
Australie
Tennis en Australie en 1978
Tennis en Australie en 1979
Tennis en décembre 1978
Tennis en janvier 1979